Esports:
 Futbol: Copa Catalunya de futbol masculina
 Pilota valenciana: Copa Generalitat de Galotxa